Владимир Михайлович Шума (, Барановка, Тернопольская область, Украинская ССР, СССР) — приднестровский художник.

Биография 
В 1982 году поступил на художественно-графический факультет ОГПИ имени К. Д. Ушинского в Одессе.

С 1987 года участвует в городских и республиканских выставках.

В 1989 году закончив обучение, переезжает в Тирасполь, где живёт и работает в Детской художественной школе им. А. Ф. Фойницкого по сегодняшний день.

Творческая деятельность 

С 2001 года становится членом Союза художников Приднестровья, а с 2006 по 2010 год возглавляет Союз художников Приднестровья. Все это время он активно участвует в общественной жизни Союза художников Приднестровья и ведет переговоры с творческими общественными организациями других стран о взаимном сотрудничестве. В 2010 году художник приложил максимум усилий для того, чтобы состоялся II Международный художественный симпозиум художников в Приднестровье «Тирас-пленэр», а в 2012 году он стал инициатором и со организатором III Международного симпозиума художников «Тирас-пленэр-2012», посвящённого 220-летию города Тирасполя.

Участие в выставках 
 В 2002 году — художественный проект «Родник» г. Киев.
 В 2003 году — персональная выставка « Солнечный ветер» г. Тирасполь.
 В 2004 году — выставка « Золотая осень» г. Кишинев
 В 2004 году — персональная выставка « Ветер с юга» г. Бережаны (Украина), г. Збараж (Украина)
 В 2005 году — выставка «Русская ветвь в искусстве Молдовы» г. Кишинёв
 В 2005 году провел ряд персональных выставок: «Наследие наших предков. Скифы.», «Художественный музей» г. Тернополь, « Дворец искусств» г.Львов, «Дом кино» г. Киев.
 В 2006 году — Международная выставка «Спокуса-2006» г. Николаев.
 В 2007 году — выставка «Дни Приднестровья в Москве»
 В 2007 году — Международная выставка «Спокуса-2007» г. Николаев.
 В 2008 году — отчётная выставка Союза художников Приднестровья г. Тирасполь
 В 2008 году — выставка «Русская ветвь в искусстве Молдовы» г. Бендеры
 В 2008 году — персональная выставка в Культурно-информационном центре посольства Украины, г. Кишинёв.
 8 декабря 2012 года — выставка супругов Владимира и Татьяны Шумы «Окно»
 18 февраля 2014 года — выставка картин художников Приднестровья «В предчувствии весны…» в Представительстве Россотрудничества в Республике Молдова г. Кишинёв

Участие в симпозиумах 
 2006 г. — Международный пленэр по живописи «Гурзуф-2006» Крым.
 2007 г. — Международный пленэр «Странджанска палитра» г. Малко-Тырново Болгария
 2007 г. — Международный пленэр по живописи «Гурзуф-2007» Крым.
 2007 г. — Международный симпозиум художников «Кам-Арт-2007» г. Каменка
 2008 г. — Международный пленэр по живописи и конференции во Вроцлавском университете (Польша).
 2008 г. — Международный симпозиум художников им. Преподобного Андрея Рублёва (г. С.-Петербург, Россия.)
 2009 г. — Международный пленэр по живописи в г. Краков (Польша).
 2009 г. — Международный пленэр по живописи «Коблевские вина».

Награды и звания 
 В 2001 году за участие в Международном биеннале «Евро-имидж-2001» (Киев) был поощрен Дипломом премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
 В 2008 году было присвоено звание Отличный работник культуры ПМР.
 2 марта 2010 года награждён медалью «За отличие в труде» (ПМР).

Семья 
Жена: Шума Татьяна Александровна, художник.

Дочь: Шума Валерия Владимировна, художник.

Дочь: Шума Маргарита Владимировна.

Источники

Ссылки 
 Биография на сайте OSCE

Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского
Персоналии:Тирасполь